Christopher Verbist (8 oktober 1991) is een Belgisch voetballer die uitkomt voor FC Wiltz 71.

Carrière
Verbist debuteerde op 25 april 2010 in het eerste elftal van Standard Luik. De rechtsachter mocht van trainer Dominique D'Onofrio in de laatste wedstrijd van het seizoen invallen voor Réginal Goreux. Het seizoen nadien keerde Verbist terug naar het beloftenelftal van Standard. Op 9 november 2010 mocht hij van D'Onofrio in de Beker van België in de basis starten tegen KRC Genk.
In mei 2012 tekende hij een contract van twee seizoenen met optie voor een derde bij Oud-Heverlee Leuven

International
Verbist was jeugdinternational bij de Belgische -19.

Statistieken

Verbist,Christopher